2 miejscowości w Polsce: 
 Tuligłowy – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Rokietnica 
 Tuligłowy – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw

3 miejscowości na Ukrainie: 
 Tuligłowy – wieś w obwodzie lwowskim
 Tuligłowy – wieś w obwodzie sumskim
 Tuligłowy – od 1960 r. Berehowe, wcześniej Tuligłowy